Plátano macho puede hacer referencia a:
el plátano macho, planta herbácea de la familia musaceae;
la banda musical Plátano Macho.